Малинди — может означать:

 Малинди — город в Кении.
 Малинди (аэропорт) — аэропорт города Малинди.
 Малинди (округ) — округ в Кении.
 Малинди (футбольный клуб) — футбольный клуб из Занзибара.